In ecologia (biologia): la facilitazione è una relazione interspecifica (tra individui di specie differenti) dentro un ecosistema dove almeno una delle specie beneficia nel crescere insieme ad un'altra.

 Nell'etologia sociale: sono i meccanismi fanno sì che condotte non esistenti si manifestino o quelle che esistono in maniera debole, si amplifichino, per il fatto che un individuo entra in interazione con l'altro. Esempi sono gli animali che mangiano di più quando sono in gruppi che quando si trovano isolati. Esiste anche la facilitazione negli esseri umani. Per esempio, i pazienti in un ospedale guariscono più rapidamente quando sono in sale di recupero condivise che non quando si trovano da soli. Vedasi facilitazione sociale. 

 Nelle scienze sociali: la facilitazione dei gruppi è un processo di guida non direttiva di un gruppo di lavoro, con il supporto di un facilitatore o moderatore.

Voci correlate

Scienze sociali 

 Metodo del consenso
 Olocrazia

Altri progetti 

Relazioni biologiche interspecifiche